Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 15. Европском првенству у атлетици у дворани 1984. одржано је 4. марта у
Гетеборгу (Шведска).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1983. у Будимпештиу одбранио је Јанис Бојарс из Совјетског Савеза.

Земље учеснице 
Учествовало је 14 бацача кугле из 9 земаља.

  Бугарска (1)
  Италија (1)
  Југославија (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Совјетски Савез (1)
  Чахословачка (3)
  Швајцарска (1)
  Шведска (2)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 15. Европског првенства у дворани 1970—1984.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 1984. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1985. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 1984.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани